

Fumetti 
 Ippolita – personaggio dei fumetti DC Comics
 Ippolita – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Mitologia 
 Ippolita – personaggio della mitologia greca, regina delle Amazzoni
 Ippolita – personaggio della mitologia greca, conosciuta anche come Astidamia, madre di Sterope e moglie di Acasto
 Ippolita – personaggio della mitologia greca, figlia di Dessameno e moglie di Azano

Nomi di persona 
 Ippolita – forma femminile del nome proprio di persona Ippolito

Altro 
 Ippolita – gruppo di scrittura collettiva

Pagine correlate 
Hippolyte
Hyppolite
Ippolito
Saint-Hippolyte

Altri progetti